Readlyn est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Readlyn, hameau de la Saskatchewan

Readlyn, ville de l'Iowa

Homonymie de toponyme